El apellido Gamero puede referirse a las siguientes personas:

 Alberto Gamero  futbolista y entrenador colombiano. 
 Antonio Gamero Aguirre (1934 -2010) actor español.
 Pedro Gamero del Castillo (1910-1984) falangista español,  el ministro más joven de Francisco Franco, consejero del pretendiente Juan de Borbón.